Peter Ramage ist der Name folgender Personen:

* Peter Ramage (Fußballspieler, 1908) (1908–1982), schottischer Fußballspieler 
 Peter Ramage (Fußballspieler, 1983) (* 1983), englischer Fußballspieler